Reykholt – miejscowość w gminie Bláskógabyggð
 Reykholt – miejscowość w gminie Borgarbyggð